Hrvatska demokratska zajednica u Istarskoj županiji

Nakon što je ondašnja politička stranka umjerene hrvatske političke desnice Hrvatska demokratska zajednica osnovana u Zagrebu 17. lipnja 1989. godine, malo manje od pola godine poslije osnovan je ogranak u Istarskoj županiji. Osnivački općinski odbor u Puli, tj. njegova podružnica osnovana 7. veljače 1990. godine. Iste godine 6. listopada održana je u Puli prva izborna skupština HDZ-a u Puli. U 1990-oj diljem ostalih općinskih središta po Istri osnovani su općinski odbori HDZ-a. Od 1990. do 1992. godine Koordinacija HDZ-a za Istru imala je temeljnu ulogu ustrojavanja, oblikovanja i promicanja HDZ-a Istre. Od 1993. godinu tu je ulogu preuzeo Županijski odbor. Predsjednici Koordinacije i Županijskog odbora od 1990. do 2004. bili su Herman Ferenčić, Vesna Girardi Jurkić, Ratko Ferenčić, Marino Golob, Mario Bratulić, Nevio Šetić i Marino Roce. U vremenu od 1994. do 2000. godine u Zastupničkom domu Sabora zastupnici HDZ-a iz Istre bili su Marino Golob i Nevio Šetić. Od 1997. do 2000. godine u Županijskom domu zastupnik je bio Branko Močibob. Dvojica su kandidata istarskog HDZ-a ušla u Sabor nakon parlamentarnih izbora 2. siječnja 2004. godine: Lino Červar i Milan Meden. HDZ je samostalno i u koaliciji s Hrvatskom blokom nastupio na izborima za Skupštinu Istarske županije. Od 41 moguća vijećnička mandata, HDZ je ostvarivao mršave rezultate, od dva do četiri vijećnička mjesta. Jedina naselja u kojima je samostalno obnašao vlast, brojeno od prvih lokalnih izbora, jesu općine Sveti Petar u Šumi i Lanišće.

Izvori 

HDZ
Istarska županija